Rubineia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rubineia (ort), São Paulo, 
 Rubineia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar